«Врата дракона», иногда «Летающие мечи врат дракона» (, , букв. Летающие мечи врат дракона) — китайский фильм в жанре уся режиссёра Цуй Харка с Джетом Ли в главной роли. Фильм получил множество наград, включая Азиатскую кинопремию, Золотая лошадь и Гонконгскую кинопремию. В российский кинопрокат фильм вышел 21 февраля 2013 года от компании «Каскад» в форматах 3D и IMAX 3D.

Сюжет 

Во времена династии Мин, Китаем фактически управляли евнухи. В операции по спасению преследуемых чиновников фехтовальщик Чжао Хуайань убивает главу Восточной Палаты, евнуха Вань Юйлоу, таким образом делая себя главной мишенью главы Западной Палаты, евнуха Юй Хуатяня. Хуайань и его компания бегут в пустыню на границе, в гостиницу Врата Дракона. Там беглецы сталкиваются с множеством загадочных личностей — воительницей Лин Яньцю, придворной девицей Су Хуэйжун, татарской принцессой Булуду, парой бандитов и секретными агентами Западной Палаты. Когда Юй Хуатянь и его подручные выслеживают беглецов, это приводит к решающей схватке, заканчивающейся в Золотом городе, полном сокровищ.

В ролях 

 Джет Ли — Чжао Хуайань
 Чжоу Сюнь — Лин Яньцю
  — евнух Юй Хуатянь / Клинок Ветра
  — Гу Шаотан
  — Чан Сяовэнь (Булуду)
  — Су Хуэйжун
  — Ма Цзиньлян
  — Тань Луцзы 
  — евнух Вань Юйлоу

Восприятие 

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет средний рейтинг в 68 % на основании 28 рецензий и оценку 6 балла из 10. На портале Metacritic рейтинг фильма на основе 10 обзоров составляет 57 %.

Награды и номинации

6-я церемония награждения Asian Film Awards

31-я церемония награждения Hong Kong Film Awards

49-я церемония награждения Golden Horse

Примечания

Ссылки 

   

Фильмы-боевики Китая
Приключенческие фильмы Китая
Фильмы Цуй Харка
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Китая 2011 года